Вельки-Кртиш:
 Вельки-Кртиш — город в центральной Словакии у подножья Крупинской планины.
 Вельки-Кртиш — район Словакии. Находится в Банскобистрицком крае.